Motu One bezeichnet:

 Motu One (Gesellschaftsinseln), ein Atoll der Gesellschaftsinseln
 Motu One (Tetiaroa), eine Sandbank im Atoll Tetiaroa der Gesellschaftsinseln
 Motu One (Marquesas), eine Insel des Marquesas-Archipels